Никольченко  — украинская и русская фамилия.

Известные носители 
 Никольченко, Александр Иванович (1909—1954) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Никольченко, Игорь Михайлович (род. 1970) — двукратный чемпион СССР по волейболу.
 Никольченко, Юзеф Моисеевич (род. 1946) — советский украинский археолог.